Parsimonia paraobtusa är en ringmaskart som beskrevs av Jager 1983. Parsimonia paraobtusa ingår i släktet Parsimonia, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
paraobtusa